La Pobla de Claramunt kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Pobla de Claramunt (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 La Pobla de Claramunt (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar